Rab sza reszi (akad. rab ša rēši, sum. LÚ.GAL.SAG) – jedna z najważniejszych godności urzędniczych w starożytnej Asyrii i Babilonii, tłumaczona zazwyczaj jako „naczelny eunuch”. W zniekształconej formie rabsaris (rab-saris) tytuł ten pojawia się również w Biblii.

Rab sza reszi w Asyrii i Babilonii 
Na asyryjskim dworze królewskim istniała grupa wpływowych dostojników, którzy znani byli jako ša rēši (LÚ.SAG). Tytuł ten tłumaczony jest zazwyczaj jako „eunuch”, chociaż niektórzy asyrolodzy postulują, iż nie wszyscy dygnitarze noszący tytuł ša rēši musieli być eunuchami. Cechą wyróżniającą tę grupę dworzan był ich zgolony zarost: na niemal wszystkich zachowanych pieczęciach cylindrycznych należących do ša rēši widnieje przedstawienie gładko ogolonej postaci modlącej się przed bogiem lub boginią. O różnicy w wyglądzie wspominają też teksty: gdy jest w nich mowa o dostojnikach nie będących ša rēši, nazywani są oni „brodatymi dworzanami” (ša ziqni). Będąc osobami z najbliższego otoczenia króla ša rēši odpowiedzialni byli za jego bezpieczeństwo oraz przekazywali jego polecenia lub rozkazy. Często też mianowani byli zarządcami miast lub gubernatorami prowincji.

Nadzór nad ša rēši sprawoował rab ša rēši („naczelny eunuch”), który po królu był jedną z najważniejszych osób w państwie. Ze wzmianek w tekstach wynika, iż nie tylko zarządzał on dworem królewskim, ale sprawował też funkcję wojskową, nadzorując dowódców wojsk. W źródłach asyryjskich tytuł ten pojawia się po raz pierwszy w rocznikach Szamszi-Adada V (823-811 p.n.e.), który wspomina w nich, iż jego drugą wyprawę wojenną do Nairi poprowadzić miał rab ša rēši o imieniu Mutarris-Aszur. Z kolei w nowoasyryjskiej liście eponimów wymieniany jest rab ša rēši o imieniu Mutakkil-Marduk, który w 798 r. p.n.e., za rządów króla Adad-nirari III (810-783 p.n.e.) pełnić miał urząd limmu (eponima). Jeszcze inny rab ša rēši o imieniu Nabu-szarru-usur otrzymać miał z rąk króla Aszurbanipala (668-627? p.n.e.) nadanie ziemi w nagrodę za wierną służbę. Jeden z rab ša rēši, Sin-szumu-liszir, rządził nawet Asyrią przez kilka miesięcy, najprawdopodobniej w 627 r. p.n.e., po śmierci Aszur-etel-ilani, syna Aszurbanipala.

Zachowane teksty potwierdzają, iż tytuł rab ša rēši używany był również po upadku Asyrii, kiedy to noszony był przez babilońskich dostojników służących władcom imperium nowobabilońskiego (626–539 p.n.e.). Znany jest dokument datowany na 10 rok panowania Nabuchodonozora II (595/594 r. p.n.e.), będący potwierdzeniem dostarczenia do E-sagili złota wysłanego przez niejakiego Nabu-szarussu-ukina, noszącego tytuł rab ša rēši. Z Nabu-szarussu-ukinem identyfikowany jest biblijny Nebu-sarsekim, jeden z dowódców Nabuchodonozora II, wspomniany w Księdze Jeremiasza (Jr 39:3).

Rab sza reszi w Biblii 
W trzech miejscach w Biblii wzmiankowane są osoby noszące tytuł rab ša rēši (biblijny rabsaris). W pierwszym przypadku (2 Księga Królewska 18:17) chodzi o nieznanego z imienia rab ša rēšii asyryjskiego króla Sennacheryba (704–681 p.n.e.), który wraz z dwoma innymi dostojnikami (rab šāqê i turtannu) wysłany zostaje do Ezechiasza, króla Judy, by nakłonić go do poddania Jerozolimy. W drugim przypadku (Księga Jeremiasza 39:3) tytuł ten nosi Nebu-sarsekim, jeden z dowódców wojskowych babilońskiego króla Nabuchodonozora II (604–562 p.n.e.), uczestniczący w zdobyciu Jerozolimy (587 r. p.n.e.). Parę wierszy dalej (Księga Jeremiasza 39:13), przy opisie babilońskich dostojników przebywających w Jerozolimie, tytuł ten wspomniany jest ponownie, ale nosi go już osoba o innym imieniu - Nebuszazban. Pomimo różnicy w zapisie imion wielu badaczy przypuszcza, iż w przekazie Jeremiasza chodzi tak naprawdę o jedną i tę samą osobę - postulują oni, iż jest mało prawdopodobne, aby w miesiąc po zdobyciu Jerozolimy tytuł ten mógł nosić ktoś nowy.

W Kodeksie Leningradzkim (hebrajskie רַב־סָרִיס ), Septuagincie (greckie Ραφις ) i Wulgacie (łacińskie Rabsaris i Rabsares) tytuł rab ša rēši (rabsaris) występuje jako imię własne, ale w komentarzach i leksykonach biblijnych znaleźć można często informację, że chodzi tu o asyryjski i babiloński tytuł oznaczający „naczelnego eunucha” . W polskich przekładach Biblii tytuł ten czasem występuje jako imię własne, a czasem jako – tłumaczona lub nie – nazwa urzędu:

Przypisy

Bibliografia 
 hasło rēšu, w: The Assyrian Dictionary, tom 14 (R), The Oriental Institute, Chicago 1999, s. 289-290.
 Joannes F., Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 Mitchell T.C., Israel and Judah from the coming of Assyrian domination until the fall of Samaria, and the struggle for independence in Judah (c. 750—700 B.C.), w: The Cambridge Ancient History, tom 3, część 2 (The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C.), Cambridge University Press, 1970, s. 322-370.
 Mitchell T.C., Judah until the fall of Jerusalem (c. 700—586 B.C.), w: The Cambridge Ancient History, tom 3, część 2 (The Assyrian and Babylonian Empires and other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C.), Cambridge University Press, 1970, s. 371-409.
 Nissinen M., Relative masculinities in the Hebrew Bible/Old Testament, w: Zsolnay I. (red.), Being a Man: Negotiating Ancient Constructs of Masculinity, Routledge, 2016, s. 221-247.

Godności urzędnicze w Asyrii
Słowa z języka akadyjskiego
Godności urzędnicze w Babilonii